Slovy startér nebo starter mohou být označeny:

 osoba, technické zařízení (popř. společenský jev nebo i proces), který způsobuje start nějakého společenského, technického či ekonomického jevu či procesu
 startér (člověk) – osoba, jež má na starosti řádné zahájení respektive start sportovního závodu (popřípadě i jiné podobné společenské hry či soutěže)
 startér (motor) – technické zařízení provádějící start motoru (pozn.:u nejstarších motorů to kdysi býval také člověk)
 startér (část svítidla) – elektrotechnická součástka či zařízení zabezpečující zažehnutí elektrického výboje ve výbojkovém svítidle (např. v zářivce)
 startér (krmivo) – slangové označení pro typ speciálního krmiva pro mladá hospodářská zvířata
 Startér (Radio Wave) – program hledání talentovaných kapel

 Starter – americký výrobce oblečení

Reference

Externí odkazy